USS Adroit je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Adroit (SP-248) 
 USS Adroit (AM-82) 
 USS Adroit (MSO-509)

Adroit